Мургаш може да се отнася за:

 Йозеф Мургаш, словашки пионер в използването на безжичния телеграф,
 Мургаш, дял от Западна Стара планина, България;
 Мургаш (връх), най-високият връх от едноименния дял Мургаш на Стара планина, България;
 Мургаш (хижа), хижа под връх Мургаш, България;
 Мургаш (Софийска област), село в Община Годеч, България;
 Мургаш (община Куманово), село в община Куманово, Република Македония.
 Мургаш (Община Уб), село в Община Уб, Сърбия.
 Вятърен парк Мургаш, проект за електроцентрала в Западна България